Ла Агвакатера има више значења:

 Ла Агвакатера (Петатлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Агвакатера (Хилотлан де лос Долорес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Агвакатера (Запопан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Агвакатера (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Агвакатера (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Агвакатера (Тумбискатио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Агвакатера (Уизилак), насеље у савезној држави Морелос у Мексику